Hay dos barcos franceses de la marina nacional de Francia que se han llamado "Julio Verne" en honor al escritor francés Julio Verne.
 Jules Verne (1931) (1931–1961), un ténder de submarinos.
 Jules Verne (A620), un barco de reparación lanzado en 1970 como Achéron; desechado en 2016.

Epónimos de Julio Verne